Скипида́рные ва́нны — бальнеологический метод физиотерапии, в основе которого лежит использование тёплых пресноводных ванн с добавлением специально приготовленного раствора на основе живичного скипидара. Оказывают раздражающее действие на кожу человека, за счёт содержащихся в скипидаре эфирных масел терпенов.

История 
Действие эфирных масел издавна рассматривалось не только как парфюмерное или косметическое, но и как лечебное. Медицинским препаратам на основе терпентина посвящена статья Томаса Смита, опубликованная в 1850 г. Скипидарные ванны (), в частности, упоминались как средство лечения в 1912 году в журнале American medicine, в 1916 году в обзоре Дж. Сандерс.

Более широко скипидарные ванны стали использоваться с середины XX века благодаря исследованиям А. С. Залманова (1875—1965) с 1933 года (вначале — во Франции, а с конца 1960-х гг. — в СССР, России и странах СНГ) как бальнеологическое средство при различных заболеваниях. С конца XX века внимание к использованию бальнеологических процедур с эфирными маслами несколько выросло в связи с усилением внимания к натуропатии и комплементарной медицине. Во Франции в XX веке интерес к методу значительно ослаб, и, по состоянию на 2007 год, скипидарные ванны не рассматриваются фармакологией как лечебное средство, почти все работавшие в XIX веке скипидарные санатории больше не предлагают такую услугу, однако скипидарные души до сих пор практикуются в ревматологическом санатории Дакса.

В настоящее время в России, на Украине и в других странах, преимущественно в тех, где сохранилась советская медицинская школа, скипидарные ванны используются при санаторном и амбулаторном лечении, в спортивной медицине, входят в стратегию бальнеотерапии при различных заболеваниях. Скипидарные ванны применяются в альтернативной медицине наряду с другими ароматерапевтическими ваннами с эфирными маслами, в частности — с эфирным маслом сосны.
Согласно утверждению Залманова, количество вылеченных больных достигает 80 % при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, выделительной системы и бронхо-легочной системы.

Состав

Белая эмульсия 
Живичный скипидар 500 г, дистиллированная вода 550 мл, детское мыло (измельчённое) 30 г, салициловая кислота 0,75 г.

Жёлтый раствор 
Живичный скипидар 750 г, дистиллированная вода 200 мл, касторовое масло 300 г, олеиновая кислота 225 г, едкий натр 40 г.

Касторовое масло и олеиновая кислота несколько защищают кожу от раздражающего действия скипидара. Едкий натр делает кожу более рыхлой, что даёт действующим компонентам проникнут более глубоко в её толщу.

Действие на организм 
Скипидарные ванны усиливают кровообращение в капиллярах и изменяют их проницаемость, повышают обмен веществ, оказывают противовоспалительное и обезболивающее действие.

Ванны с белой эмульсией обладают более выраженным болеутоляющим эффектом, с жёлтым раствором — более эффективно снижают артериальное давление и увеличивают периферический кровоток.

Показания 
Ванны с белой эмульсией: заболевания периферической нервной системы (радикулит, плексит), травмы тканей, гипотензия.

Ванны с жёлтым раствором: артериальная гипертензия, облитерирующие заболевания периферических сосудов, подагра, заболевания суставов (полиартрит, остеоартроз).

Хроническая пневмония.

Противопоказания 
Заболевания почек, аллергия на скипидар, индивидуальная непереносимость.

Меры предосторожности 
Для предотвращения химического ожога, наиболее чувствительные участки кожи перед процедурой необходимо смазать вазелином: паховые и ягодичные складки, мошонку.

Необходим контроль уровня артериального давления.

Техника выполнения процедуры 
Температура воды в ванне 36–38 °C. Продолжительность процедуры 10–15 минут. Курс составляет примерно 10–12 ванн, проводимых через день или каждые два дня с днём перерыва.

См. также 
 Горчичная ванна

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 Справочник фельдшера / А. А. Михайлов, Л. А. Исаева, М. Х. Турьянов и др. / Под ред. А. А. Михайлова. — Медицина, 1990. ISBN 5-225-01181-9
 Научные публикации
 Поликанова Е. Б. Применение общих скипидарных ванн в восстановительном лечении больных хронической обструктивной болезнью легких : автореферат дис. … кандидата медицинских наук : 14.00.51 / Рос. науч. центр восстанов. мед. и курортологии. — Москва, 2005. — 27 с.

Ссылки 

 Березин И. П. Залмановские ванны
 Фармакологические и токсикологические свойства скипидара

Медицинские ванны